Джои:
 Джои Лэнсинг — американская актриса, фотомодель и певица.
 Джои Силвера — американский порноактёр, режиссёр и продюсер.
 Джои () — коммуна в Италии.

См. также 
 Джоуи
 Джой (значения)